USS Mason — кораблі ВМС США.

 USS Mason (DD-191) — ескадрений міноносець типу «Клемсон». Збудований у 1920 році. На службі до 1940 року, після чого переданий ВМС Великої Британії, де отримав назву «HMS Broadwater (H81)». Загинув 18 жовтня 1941 року.
 USS Mason (DE-529) — ескортний міноносець  типу «Евартс». На службі протягом 1944-1945 років. У 1947 році зданий на злам.
 USS Mason (DDG-87) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2003 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни